Il doppio del torneo di tennis St. Louis Open 1975, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Ray Ruffels che hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (semifinali)
 Ross Case /  Geoff Masters (finale)

 Charlie Pasarell /  Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Colin Dibley /  Ray Ruffels (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Louis Open 1975